

Toponyme 

 Palizzi est une commune italienne de la province de Reggio de Calabre dans la région Calabre en Italie.

Titre 

 Palizzi est une série télévisée française réalisée par Jean Dujardin.

Patronyme 

 Filippo Palizzi (1818-1899), peintre italien ;
 Giuseppe Palizzi (1812-1888), peintre italien.
Patronyme italien
Toponymie italienne